Renaud de Courtenay, fils de Miles de Courtenay et de son épouse Ermengarde de Nevers, est le cinquième seigneur de Courtenay. Ses dates de naissance et de mort sont estimées : ° entre 1105 et 1120, † 27 septembre 1194.

En 1147 Renaud et son frère aîné Guillaume accompagnent le roi  en Palestine pour participer à la Deuxième croisade. Son frère étant mort pendant le voyage, Renaud est de retour en France en 1149. Il possède alors les seigneuries de Courtenay, Montargis, Château-Renard, Champignelles, Tanlay, Charny, Chantecoq et Bléneau.

Duchesne cite deux lettres de Thibaut Comte de Blois à Suger l'informant que Raginaldus de Cortiniaco a pris de l'argent des marchands du roi, demandant son aide pour venger l'outrage, et offre son aide au cas où une armée est envoyée contre Renaud. Ces lettres ne sont pas datées ; Lecoy de la Marche les date de 1149, probablement à cause de l'absence du roi pendant laquelle Suger est responsable du royaume.

Mariages et descendance 

Il épouse en premières noces Helvise de Donjon de Corbeil (née entre 1120 et 1125 - † après 1155 ?), fille de  († après 1174 ?) et de sa (première ?) femme, et sœur du comte de Nevers. Ils ont quatre enfants :
 Élisabeth (° vers 1140-1145 - † 14 septembre après 1205), mariée à Pierre de France, fils du roi . De ce mariage est issue la Maison capétienne de Courtenay ;
 Adeline de Courtenay (° [1142/1148?]-† après 1190), qui épouse Avalon (° [1140/1145?]-† [1200]) seigneur de Seignelay, fils de Daimbert seigneur de Seignelay & de sa femme Alpazia ;
 Guillaume de Courtenay (° [1140/45]-† après [1167/68], peut-être avant 1170) ;
 Renaud de Courtenay († 1194) ; il a pour fils Robert de Courtenay, ancêtre des earls (comtes) du Devon et qui possède des terres à Sutton" dans le Berkshire.

Il épouse en secondes noces, vers 1150 à 1155, Hawise d'Avranches (° après 1132 - †  août 1209), fille de Robert d'Avranches et de sa femme Mathilde Avenill.  Le Fundationis et Fundatorum Historia de l'abbaye de Forde note que domina Alicia uxor domini Randolphi Avenell filia sua… unicam filiam… Matildam (trad. "dame Alicia, fille d'Avenell… seule fille de Matilde") a eu filiam unam…Hawisiam, necnon duas alias, postea factas moniales (trad. "une fille Hawisiam, ainsi que deux autres, devenues plus tard religieuses") par son mari Roberto de Abrincis et que celle-ci a épousé Reginaldo de Courtenay comme sa seconde femme (uxor eius secunda). Ils ont trois enfants :
 Robert de Courtenay (° [1150/55]-† [1207/1209]) ; pour lui aussi sa descendance se retrouve en Angleterre ;
 Aigeline de Courtenay († après 1219) qui se retrouve en Angleterre, ayant épousé Gilbert Basset († [1205/1206]), fils de Thomas Basset de Headington (Oxfordshire) et de sa femme Alice de Dunstanville :
 Henry de Courtenay († avant 1231).

Ascendance

Notes et références 
 Notes

 Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Maison de Courtenay

Lien externe 
 .

Maison de Courtenay
Date de décès non renseignée (XIIe siècle)
Date de naissance non renseignée (XIIe siècle)